Sunde/Valen
 Helge Sunde (1965), een Noors jazztrombonist, componist en bandleider

Zie ook 
 Sünde, een muziekalbum van de Duitse band Eisbrecher
 De Zonde (Duitse titel Die Sünde), een schilderij van de Duitse schilder Franz von Stuck